Н’Ганга () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Н’Ганга, Игор (род. 1987) — конголезский футболист, защитник.
 Н’Ганга, Франсис (род. 1985) — конголезский футболист, защитник.